

Plantas
Arisarum vulgare, espécie da família Araceae
Jarro-de-itália (Arum italicum), espécie da família Araceae
Fumaria capreolata, espécie da família Papaveraceae
Plathymenia — árvore

Geografia do Brasil

Municípios
Candeias (Bahia)
Candeias (Minas Gerais)
Candeias do Jamari — de Rondônia

Bairros
Candeias (Jaboatão dos Guararapes) — Pernambuco

Pessoas
Candeias Nunes (1935-2011) — poeta português

Desambiguações de topônimos